La palabra Cueva hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Cueva, cavidad natural del terreno;

Lugares 
 Cueva (Pesaguero), localidad en Cantabria, España;
 La Cueva de Roa, localidad en Burgos, España;
 La Cueva (bar-teatro), bar-teatro de Argentina;
 Cueva de Merindad de Sotoscueva, localidad en Burgos.

Personas y apellido 
 Cueva (apellido) o de la Cueva (apellido), apellidos:
 Christian Cueva, futbolista peruano;
 Francisco de la Cueva, dramaturgo, filólogo y jurisconsulto español del Siglo de Oro;
 Leonor de la Cueva y Silva (siglo XVII – †1705), poetisa y dramaturga española del Siglo de Oro;
 Juan de la Cueva, poeta y dramaturgo español perteneciente al Siglo de Oro;
 Gutierre de la Cueva, obispo de Palencia sobre entre el 1464 – 1469;
 Baltasar de la Cueva Henríquez, virrey de Perú entre el 1674 – 1678;

Etnias 
 El pueblo indígena Indios cueva que habitaba en el sureste de Panamá.